Terson steht für:
 Terson-Syndrom, ein Krankheitsbild der Augenheilkunde

Terson ist der Name von:
 Peter Terson (1932–2021), britischer Dramatiker